Норберт Албан Эдер (; ) — немецкий футболист, защитник. Тренер.

За 14 лет карьеры в Бундеслиге сыграл 433 матча и забил 33 мяча.

Клубная карьера 
10 лет молодёжной карьеры провёл в «Бибергау». Ещё один сезон молодёжной карьеры провёл в «Нюрнберге». С «Нюрнберга» Норберт решил начать профессиональную карьеру в 1974 году в возрасте 19 лет. В сезоне 1977/78 Эдер помог клубу выйти из Второй Бундеслиги в основную, но уже в следующем сезоне «Нюрнберг» вернулся обратно во Вторую Бундеслигу

Летом 1984 года в возрасте 28 лет Эдер подписал контракт с мюнхенской «Баварией» за 150,000 немецких марок. За 4 года в «Баварии» Норберт никогда не принимал участие менее чем в 32 матчах. В сезоне 1986/87 появился в 44 официальных матчах команды из Мюнхена, в том числе сыграл девять матчей в Кубке чемпионов 1986/87 (в финальном матче против португальского «Порту» отыграл все 90 минут встречи).

Завершил карьеру в июне 1989 года в швейцарском «Цюрихе», за который провёл только один сезон. После карьеры игрока работал главным тренером исключительно в любительских командах.

Карьера за сборную 
Дебют за сборную ФРГ состоялся 11 мая 1986 года в товарищеском матче против сборной Югославии в Бохуме (1:1).

Был включен Францем Беккенбауэром в состав сборной на чемпионат мира 1986 года в Мексике. Тогда ФРГ дошла до финала, где со счётом 2:3 проиграла Аргентине (отыграл все 90 минут матча).

Достижения

Клубные 
Нюрнберг

 Чемпион Второй Бундеслиги: 1979/80
 Финалист Кубка ФРГ: 1981/82

«Бавария»
 Чемпион ФРГ: 1984/85, 1985/86, 1986/87
 Обладатель Кубка ФРГ: 1985/86
 Финалист Кубка ФРГ: 1984/85
 Финалист Кубка европейских чемпионов: 1986/87

Сборная 
 Вице-чемпион мира: 1986

Примечания 

Футболисты Германии
Игроки второй сборной Германии по футболу
Игроки сборной Германии по футболу
Игроки ФК «Нюрнберг»
Игроки ФК «Бавария»
Игроки ФК «Цюрих»
Футбольные тренеры Германии